Bogdănești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Bogdănești (Bacău)
 Bogdănești (Suceava)
 Bogdănești (Vaslui)